Jméno Karel Andrlík  mělo více osobností:
 Karel Andrlík st. (1861–1931) – český chemik, profesor cukrovarnictví na ČVUT
 Karel Andrlík mladší (1894–1962) – český chemik, syn Karla Andrlíka staršího